Olpitrichum är ett släkte av svampar. Olpitrichum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Olpitrichum